Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2011 vond plaats van 2 tot en met 8 januari 2011 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het tennistoernooi van Brisbane 2011. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel won de ongeplaatste Tsjechische Petra Kvitová de tweede titel uit haar carrière. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Duitse Andrea Petković in twee sets.

In het dubbelspel won het ongeplaatste Russische duo Alisa Klejbanova en Anastasija Pavljoetsjenkova het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Poolse duo Klaudia Jans en Alicja Rosolska in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Brisbane 2011
Brisbane